

Mensen 
Marty Wright, een Amerikaanse professionele worstelaar die gebruikmaakt van de ringnaam "The Boogeyman"
Albert Fish, een Amerikaanse seriemoordenaar, soms "De Boogeyman" genoemd
Derek Boogaard, wijlen Canadees professioneel hockeyspeler, bijgenaamd "The Boogeyman", omwille van zijn achternaam

Fictie 
Bogeyman (Ghostbusters), een personage uit de televisieserie The Real Ghostbusters
Michael Myers, de moordenaar in de Halloween-filmfranchise; wordt aangeduid als de Boogeyman
Oogie Boogie, de belangrijkste antagonist uit de stopmotionfilm The Nightmare Before Christmas
Pyramid Head, een monster uit de computerspellenserie Silent Hill; wordt aangeduid als de Boogeyman in Silent Hill: Homecoming

Media

Boeken 
De Boogeyman, een boek van Peter Stuivenberg over de economische terreur van de heersende elite (ISBN: 9789038922089)

Films 
The Boogeyman (1980), een 1980 horrorfilm
The Boogeyman (1982), een 1982 horrorfilm
Boogeyman (film), een 2005 horrorfilm
Boogeyman 2, een 2008 direct-to-video-horrorfilm
Boogeyman 3, een 2009 direct-to-video-horrorfilm
Boogie Man: The Lee Atwater Story, een 2008 documentaire
The Boogeyman (2010), een 2010 korte horrorfilm

Muziek 
Bogey Man (nummer), door John Entwistle op zijn album Muziek uit Van Pires
Boogie Man (AC/DC), een song van rockband AC/DC op hun album van 1995 Ballbreaker

Zie ook 
Boeman, een mythisch wezen